Gollmitz ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Gollmitz (Calau), Ortsteil von Calau im Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Brandenburg
 Gollmitz (Nordwestuckermark), Ortsteil der Gemeinde Nordwestuckermark im Landkreis Uckermark in Brandenburg

in Polen:
 Gollmitz, deutscher Name des Dorfes Gołanice der Gemeinde Święciechowa in der Woiwodschaft Großpolen

Siehe auch:
 Göllnitz